French Open 2013 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania mały miejsce w dniach 26 maja–9 czerwca na ziemnych kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2013
French Open – gra pojedyncza mężczyzn‎